Armande Béjart (1640/1642-1700) – attrice francese, moglie di Molière
Madeleine Béjart (1618-1672) – attrice teatrale francese
Maurice Béjart, all'anagrafe Maurice-Jean Berger (1927-2007) – danzatore e coreografo francese